Niemcy:
 Dreisbach – dzielnica Wiehl
 Dreisbach – dzielnica gminy Mettlach w kraju związkowym Saara, w powiecie Merzig-Wadern
 Dreisbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Heinrich Dreisbach – niemiecki poeta